Plaats in Indonesië
 Giripurno (Borobudur), een plaats in het regentschap Magelang van de provincie Midden-Java
 Giripurno (Bumiaji), een plaats in het regentschap Batu van de provincie Oost-Java
 Giripurno (Karanganyar), een plaats in het regentschap Kebumen van de provincie Midden-Java
 Giripurno (Kawedanan), een plaats in het regentschap Magetan van de provincie Oost-Java
 Giripurno (Ngadirejo), een plaats in het regentschap Temanggung van de provincie Midden-Java